

Aeroplani 
 Vickers Warwick – bombardiere inglese impiegato nella seconda guerra mondiale

Aziende 
 Warwick – casa automobilistica britannica attiva dal 1960 al 1962
 Warwick – azienda tedesca produttrice di bassi elettrici

Geografia 
 Australia
 Warwick – città del Queensland
 Regno Unito
 Warwick – città del Warwickshire
 Warwick – distretto del Warwickshire
 Stati Uniti d'America
 Warwick – città della contea di Benson, Dakota del Nord
 Warwick – città della contea di Worth, Georgia
 Warwick – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Warwick – città della contea di Orange, New York
 Warwick – città  della contea di Lincoln, Oklahoma
 Warwick – township della contea di Bucks, Pennsylvania
 Warwick – township della contea di Chester, Pennsylvania
 Warwick – township della contea di Lancaster, Pennsylvania
 Warwick – città della contea di Kent, Rhode Island
 West Warwick – città della contea di Kent, Rhode Island
 Warwick – fiume della Virginia
 Canada
 Warwick –  comune della regione di Centre-du-Québec, Québec

Onomastica
 Warwick – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 Derek Warwick – pilota automobilistico britannico
 Dionne Warwick – cantante statunitense

Videogiochi 
 Warwick – campione giocabile nel videogioco League of Legends.